Power Rangers Lightspeed Rescue – ósmy sezon amerykańskiego serialu dla dzieci i młodzieży Power Rangers, oparty na japońskim serialu tokusatsu Kyūkyū Sentai GoGoFive.

Seria Power Rangers Lightspeed Rescue liczy łącznie 40 odcinków i jako pierwsza w historii Power Rangers nie jest bezpośrednio związana z poprzednimi sezonami serialu.

Premiera produkcji odbyła się 12 lutego 2000 roku w Stanach Zjednoczonych, na antenie stacji Fox Kids. Finałowy odcinek został wyemitowany 18 listopada 2000 roku na tym samym kanale.

Polska premiera serii Power Rangers Lightspeed Rescue miała miejsce 14 października 2016 roku w serwisie Netflix. Wszystkie odcinki są dostępne w wersji z polskimi napisami.

Fabuła 
Po pięciu tysiącach lat niewoli, zły Diabolico, wraz ze swoją armią demonów, ucieka z więzienia i nie cofnie się przed niczym, aby zniszczyć miasto Mariner Bay i wszystkich żyjących w nim mieszkańców. Nowa drużyna Power Rangers, wyposażona w ściśle tajną technologię, jest jedyną nadzieją planety. Wybrani z powodu ich specjalistycznych umiejętności, ten wyjątkowy zespół – złożony ze strażaka, profesjonalisty w sportach wodnych i mistrza sztuk walki, znakomitego pilota, entuzjastki sportów ekstremalnych oraz sanitariuszki – ma za zadanie bronić Ziemi przed złym Diabolico i toczyć walki przy użyciu najnowocześniejszej technologii z podwodnej bazy i laboratorium broni – Lightspeed Aquabase. Stawka jest wysoka, zaś drużyna Lightspeed Rangersów tworzy ostateczną linię obrony Ziemi.

Obsada 
Poniższa lista przedstawia głównych bohaterów serialu Power Rangers Lightspeed Rescue wraz z nazwiskami odtwórców ról.

Rangersi

Sprzymierzeńcy 
 Kapitan William Mitchell (Ron Roggé) – dowódca Lightspeed Aquabase, mentor rangersów oraz ojciec Dany i Ryana.
 Angela Fairweather (Monica Louwerens) – naukowiec, stworzyła technologię wykorzystywaną przez rangersów.

Rangersi z poprzednich serii

Wrogowie 
 Diabolico (Neil Kaplan) – demon, główny antagonista serii.
 Loki (David Lodge) – lojalny wojownik i przyjaciel Diabolico.
 Królowa Bansheera (Diane Salinger) – zła władczyni demonów, matka Impusa/Księcia Olympiusa.
 Vypra (Jennifer L. Yen) – jedna z trzech demonów pracujących dla Królowej Bansheery.
 Impus/Książę Olympius (Brianne Siddall) – syn Królowej Bansheery.
 Jinxer (Kim Strauss) – demon-naukowiec, pracujący dla Diabolico, Królowej Bansheery i księcia Olympiusa.

Zordy

Muzyka tytułowa 

Power Rangers Lightspeed Rescue, to muzyka tytułowa serii Power Rangers Lightspeed Rescue, wykorzystana m.in. w czołówce serialu.

Dodatkowo utwór pojawiał się wielokrotnie w trakcie odcinków, w wersji z wokalem oraz instrumentalnej.

Kompozytorem utworu był Jeremy Sweet, który wcześniej skomponował piosenki czołówkowe dla serii Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo i Power Rangers: Zagubiona galaktyka.

Spis odcinków 

{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
|- style="background: #AABBCC;"
!width="10%"| Premiera w USA
!width="10%"| Premiera w Polsce
!width="7%"| Nr
!width="7%"| Nr w serii
!width="33%"| Polski tytuł
!width="33%"| Angielski tytuł
|-
|colspan=6|
|-
|colspan=6 bgcolor=66CC20 style="color:Black"| SEZON ÓSMY – POWER RANGERS LIGHTSPEED RESCUE
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 12.02.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 339
|bgcolor="#DFEFFF"| 01
| Operacja Lightspeed
| Operation Lightspeed
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 19.02.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 340
|bgcolor="#DFEFFF"| 02
| Praca zespołowa
| Lightspeed Teamwork
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 26.02.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 341
|bgcolor="#DFEFFF"| 03
| Próba ognia
| Trial by Fire
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 04.03.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 342
|bgcolor="#DFEFFF"| 04
| Jazda na krawędzi
| Riding the Edge
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 11.03.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 343
|bgcolor="#DFEFFF"| 05
| Kwestia zaufania
| A Matter of Trust
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 18.03.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 344
|bgcolor="#DFEFFF"| 06
| Koła destrukcji
| Wheels of Destruction
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 25.03.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 345
|bgcolor="#DFEFFF"| 07
| Rangerzy cyborgi
| Cyborg Rangers
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 01.04.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 346
|bgcolor="#DFEFFF"| 08
| Na wysokości zadania
| Up to the Challenge
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 08.04.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 347
|bgcolor="#DFEFFF"| 09
| Wulkaniczny atak
| Go Volcanic
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 15.04.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 348
|bgcolor="#DFEFFF"| 10
| Odrodzeni z popiołów
| Rising from Ashes
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 22.04.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 349
|bgcolor="#DFEFFF"| 11
| Z głębin cienia
| From Deep in the Shadows
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 29.04.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 350
|bgcolor="#DFEFFF"| 12
| Odkryta prawda
| Truth Discovered
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 06.05.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 351
|bgcolor="#DFEFFF"| 13
| Przeznaczenie Ryana
| Ryan’s Destiny
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 13.05.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 352
|bgcolor="#DFEFFF"| 14
| Klątwa kobry
| Curse of the Cobra
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 20.05.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 353
|bgcolor="#DFEFFF"| 15
| Siła słońca
| Strength of the Sun
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 27.05.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 354
|bgcolor="#DFEFFF"| 16
| Uderzenie kobry
| The Cobra Strikes
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 19.08.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 355
|bgcolor="#DFEFFF"| 17
| Wzejście Olympiusa
| Olympius Ascends
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 26.08.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 356
|bgcolor="#DFEFFF"| 18
| Twarz z przeszłości
| A Face from the Past
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 02.09.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 357
|bgcolor="#DFEFFF"| 19
| Powrót królowej
| The Queen’s Return
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 09.09.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 358
|bgcolor="#DFEFFF"| 20
| Projekt Omega
| The Omega Project
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 16.09.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 359
|bgcolor="#DFEFFF"| 21
| Piąty kryształ
| The Fifth Crystal
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 23.09.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 360
|bgcolor="#DFEFFF"| 22
| Obrana droga
| The Chosen Path
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 30.09.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 361
|bgcolor="#DFEFFF"| 23
| Powtórka wczoraj
| Yesterday Again
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 07.10.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 362
|bgcolor="#DFEFFF"| 24
| Wyścig z czasem
| As Time Runs Out
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 21.10.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 363
|bgcolor="#DFEFFF"| 25
| W mroźnym więzieniu
| In the Freeze Zone
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 28.10.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 364
|bgcolor="#DFEFFF"| 26
| Potężne Mega Battles
| The Mighty Mega Battles
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 03.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 365
|bgcolor="#DFEFFF"| 27
| Wielka heca z jajem
| The Great Egg Caper
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 04.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 366
|bgcolor="#DFEFFF"| 28
| Niebieski ocean
| Ocean Blue
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 06.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 367
|bgcolor="#DFEFFF"| 29
|rowspan=3| Zemsta Trakeeny
|rowspan=3| Trakeena’s Revenge
|-
|colspan=4|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 07.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 368
|bgcolor="#DFEFFF"| 30
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 08.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 369
|bgcolor="#DFEFFF"| 31
| Ostatni Ranger
| The Lost Ranger
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 09.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 370
|bgcolor="#DFEFFF"| 32
| Czarnoksiężnik piasków
| Sorcerer of the Sands
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 10.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 371
|bgcolor="#DFEFFF"| 33
| Nieujarzmiony Olympius
| Olympius Unbound
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 11.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 372
|bgcolor="#DFEFFF"| 34
| Córka Neptuna
| Neptune’s Daughter
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 13.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 373
|bgcolor="#DFEFFF"| 35
| W pajęczynie
| Web War
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 374
|bgcolor="#DFEFFF"| 36
| W blasku fleszy
| In the Limelight
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 15.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 375
|bgcolor="#DFEFFF"| 37
| Gniew królowej
| Wrath of the Queen
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 16.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 376
|bgcolor="#DFEFFF"| 38
| Powstanie superdemonów
| Rise of the Super Demons
|-
|colspan=6|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 17.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 377
|bgcolor="#DFEFFF"| 39
|rowspan=3| Przeznaczenie Lightspeed
|rowspan=3| The Fate of Lightspeed
|-
|colspan=4|
|-
|bgcolor="#DFEEEF"| 18.11.2000
|bgcolor="#DFEEEF"| 14.10.2016
|bgcolor="#DFEEEF"| 378
|bgcolor="#DFEFFF"| 40
|-
|colspan=6|
|}

Zobacz też 
 Power Rangers
 Power Rangers: Zagubiona galaktyka
 Power Rangers Time Force

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Logo
 
 
 Power Rangers Lightspeed Rescue na stronie Power Rangers Central
 Power Rangers Lightspeed Rescue na Power Rangers Wiki

Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Amerykańskie telewizyjne seriale fantastycznonaukowe
Amerykańskie telewizyjne seriale sensacyjne
Power Rangers
Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale telewizyjne zakończone w 2000